Moctezuma puede referirse a:

Personas 
 Moctezuma I (1398-1469), quinto rey tlatoani mexica.
 Moctezuma Xocoyotzin, rey Tlatoani de los mexicas a la llegada de los españoles.

Deportes 
 Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba, antigua institución deportiva de México.

Hidrografía 
 Río Moctezuma, cauce fluvial de México.

Lugares 

 Moctezuma (Buenos Aires), localidad de la Argentina.
 Moctezuma (municipio de Sonora), municipio del estado de Sonora, México.
 Moctezuma (San Luis Potosí), localidad del estado de San Luis Potosí, México.
 Moctezuma (Sonora), localidad del estado de Sonora, México.
 Municipio de Moctezuma (San Luis Potosí), municipio del estado de San Luis Potosí, México.

Transporte 
 Moctezuma, estación del Metro de la Ciudad de México.

Otros 
 Moctezuma, apellido de México.